Příjmení Berndt nese více různých osobností:

 Alfred-Ingemar Berndt (1905–1945) – německý žurnalista a spisovatel
 Heide Berndtová (1938–2003) – německá socioložka
 Mathias Berndt (???–1640) – slezský františkán